MSM steht für:
 Magnet-Schultz Memmingen, Spezialfabrik für elektromagnetische Aktoren und Sensoren
 Magnetic Shape Memory, Formgedächtnislegierung
 Madras and Southern Mahratta Railway, ehemalige indische Eisenbahngesellschaft
 Mainstreammedien (engl. „mainstream media“), oft abwertende Bezeichnung für die "etablierten" Massenmedien
 Manhattan School of Music, Musikhochschule in New York City
 Männer, die Sex mit Männern haben
 Marineschule Mürwik, Offizierschule der Deutschen Marine
 Masi-Manimba Airport (IATA-Code), Flughafen von Masi-Manimba, Kwilu (Provinz), Demokratische Republik Kongo
 Mechanically Separated Meat (Separatorenfleisch), anhaftendes Fleisch, das nach dem (manuellen) Zerlegevorgang maschinell getrennt wird
 Memory Stick Micro, siehe Memory Stick
 Mercator School of Management, Universität Duisburg-Essen
 Mesuximid, ein Antiepileptikum
 Metall-Semikonduktor-Metall, MSM-Photodioden
 Methylsulfonylmethan, Schwefelverbindung und Nahrungsergänzungsmittel, siehe Dimethylsulfon
 metres supra mare (dt. „Meter über Meeresniveau“), siehe Höhe über dem Meeresspiegel
 Microsoft Installer Merge, Komponente für den Windows Installer
 Militia Sanctae Mariae (dt. „Orden der Ritter Unserer Lieben Frau“), Bruderschaft innerhalb der katholischen Kirche
 Monster Skateboard Magazine, deutschsprachige Skateboard Zeitschrift
 Movimiento sin Miedo (Bolivien), eine Partei in Bolivien
 Bahnhof Schleißheim

msm steht für:
 Agusan (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der philippinischen Sprachen in Mindanao, Philippinen

Siehe auch:
 Meritorious Service Medal

Abkürzung